Lomer bezeichnet:

 Lomer Indústria e Comércio de Autos Esportivos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Lomer Gouin, kanadischer Politiker

Lomer ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Lomer (1666–1729), deutscher lutherischer Theologe, Pfarrer in Augsburg (1)
 Heinrich Lomer (1812–1875), deutscher Rauchwarenkaufmann